Leptosporina är ett släkte av svampar. Leptosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptosporina